Deflace může být:

ekonomie
 deflace – absolutní meziroční pokles cenové hladiny 

geologie
 deflace (geologie), odvívání – druh větrné eroze

Související články 
 inflace
 koraze